Volland bezeichnet
 Volland (Kansas), eine Geisterstadt in Kansas, USA
 Volland (Adelsgeschlecht), ein einflussreiches Patriziergeschlecht aus Grüningen, heute Markgröningen
 (11056) Volland, ein Asteroid des Hauptgürtels
 Vollandspitze, ein 2928 m hoher, nach den Bergsteiger Julius Volland benannter Berg im Verwall

Volland ist der Familienname folgender Personen:
 Ambrosius Volland (1468–1551), Doktor beider Rechte, württembergischer Kanzler und als kaiserlicher Rat geadelt
 Andreas Volland (* 1965), deutscher Eishockeynationalspieler
 Caspar Volland (1500–1554), Hochschuldozent (Universität Tübingen) und Beisitzer des württembergischen Hofgerichts
 Christian Wilhelm Volland (1682–1757), deutscher lutherischer Theologe
 Ernst Volland (* 1946), deutscher Fotograf, politischer Karikaturist und Autor
 Friedrich Wilhelm August Volland (1774–1841), Komponist und Autor
 Heinz Volland (1921–2019), deutscher Offizier
 Hermann Volland, (14. Jahrhundert), Forstamtmann des Sebalder Reichswalds
 Johann Georg Volland (1763–1818), Oberbürgermeister von Sondershausen
 Kevin Volland (* 1992), deutscher Fußballspieler
 Klaus Volland (* 1960), deutscher Gitarrist und Musikproduzent
 Manfred Volland (1933–2019), deutscher Generalleutnant, Stellvertreter des Chefs der Politischen Hauptverwaltung in der NVA
 Michael Volland junior (1528–1574), als Kammergerichtsprokurator und Fiskal-General des Reiches geadelt
 Philipp Volland (1474–1537), Jurist, Kaufmann, Vogt und württembergischer Landschaftsabgeordneter
 Rolf Volland (* 1967), deutscher Autosportler im Rallycross
 Sophie Volland (1716–1784), französische Philosophin
 Walter Volland (1898–1980), deutscher Bildhauer
 Wolfgang Melchior Volland (1684–1756), deutscher Kantor und Komponist

Siehe auch:
 Voland
 Wolandt